Кигели V (, ; , Камембе (ныне часть Чьянгугу), Руанда-Урунди — , Виргиния, США) — король (мвами) Руанды (1959—1961).

25 сентября 1961 года, одновременно с парламентскими выборами состоялся референдум о форме правления, на котором было вынесено два вопроса: следует ли сохранять монархию после обретения независимости в следующем году и должен ли Кигели V остаться королем. В результате референдума около 80% избирателей ответили «нет» на оба вопроса при явке 95.6%. Король Кигели V заявил, что итоги референдума были сфальсифицированы.

Националистическая партия Пармехуту, представляющая интересы народа хуту получила 75% голосов, заняв 35 мест в парламенте (из 44). 1 июля 1962 года было объявлено об упразднении монархии и провозглашении Республики Руанда. Партия Пармехуту установило однопартийный режим хуту.

«Кигели» иногда транскрибируется как «Кигери».

Биография

Ранняя жизнь и образование 

Кигели родился 29 июня 1936 года в Чьянгугу, Руанда. Представитель королевской династии этнических тутси родом из клана Ньигиня, управлявшей руандийскими землями с XIV века. Сын мвами Руанды Юхи V Мусинги (1883—1944), свергнутого с престола бельгийской колониальной администрацией в 1931 г., и королевы Мусинги Мукашемы. У него было четырнадцать братьев и сестер, и он был одним из самых младших детей своего отца. 

Когда ему было 4 года, его отец был сослан бельгийским правительством в Мобу, в Конго. После смерти отца в 1944 году он вернулся в Руанду. Ещё в детстве был крещён в католицизм с именем Жан-Батист Ндахиндурва
, и на протяжении всей своей жизни был набожным христианином.

Получил образование в общественной школе в Астриде (ныне Groupe Scolaire Officiel de Butare) в Руанде и Колледже в Ньянгези в Бельгийском Конго. После окончания школы в 1956 году некоторое время (до 1959 года) работал в бельгийской колониальной администрации.

Восшествие на престол 
25 июля 1959 года, при невыясненных обстоятельствах скончался бездетный Мутара III Рудахигва, старший брат Кигели. Внезапный характер смерти монарха вызвал распространение разговоров о том, что произошло политическое убийство.

28 июля было объявлено, что новым королем Руанды стал Кигели V. К этому времени престиж монархии был сильно поколеблен. Это решение, принятое придворной аристократией, было с неприязнью встречено бельгийскими колониальными властями. Фактически, назначение Кигели стало неожиданностью для бельгийской администрации, которая не принимала участия в его выборе и описала это событие как государственный переворот. Этой же позиции придерживались лидеры хуту.

Сам Кигели тоже был шокирован и ошеломлен новостью о его воцарении. Напряженная атмосфера и присутствие вооруженных руандийцев на похоронах короля Мутары III не позволили бельгийцам возразить, а также предотвратить вмешательство хуту. Несмотря на это, Кигели V изначально благоволили все стороны: традиционалисты тутси, националисты хуту и католическое духовенство – все с оптимизмом смотрели на его назначение.

Правление нового монарха ознаменовалось ростом межэтнических столкновений между тутси, представлявшими элиту общества, и составлявшими большинство населения хуту, среди которых ширилось движение за приход к власти и, одновременно, независимость от Бельгии. В начале 1960 года радикальная партия «Пармехуту», защищавшая эти идеи, триумфально выиграла выборы в местные органы власти.

Бельгийская колониальная администрация целенаправленно делало ставку на тутси, представлявшее меньшинство в стране: тутси были представлены в бюрократии и назначены на ответственные посты, в то время как большинство хуту были исключены из управления и принятии каких-либо важных решении, что в свою очередь еще больше усугубляло между ними противоречия. Постепенно монархия превратилась в глазах угнетенного большинства в институт господства меньшинства тутси.

Свержение монархии 
Вскоре Кигели V бежал в соседнее Конго. В октябре того же года колониальными властями был введён пост премьер-министра, который занял представитель «Пармехуту» Грегуар Кайибанда. 28 января 1961 года, всё ещё находясь в эмиграции, король был свергнут с престола в результате переворота, организованного хуту. Временным президентом стал член «Пармехуту» Доминик Мбоньюмутва. В результате прошедшего в сентябре того же года с согласия бельгийских властей референдума, итоги которого король Кигели V не признал, в Руанде была официально провозглашена республика (это решение поддержало около 80 % избирателей) во главе с Кайибандой, а в 1962 году она стала независимым государством. 

Вернувшийся перед референдумом в страну и немедленно помещённый под домашний арест, Кигели V был по его итогам 2 октября депортирован в соседнюю Танганьику.

21 декабря 1963 года произошла неудачная попытка тутси вернуть себе власть в стране, которую, по предположению ряда учёных, мог организовать именно Кигели V. В результате подавления этой попытки властями произошла резня, точное количество жертв которой невозможно установить, поскольку оно варьируется в разных источниках в пределах от 1 до 20 тысяч человек.

В эмиграции 
В 1960-х — 1980-х гг. пребывал в изгнании в Танзании, Кении и Уганде. В 1992 г. получил политическое убежище в США. Поселился недалеко от Вашингтона, где претендовал на социальное обеспечение и жил в субсидируемом жилье. Впоследствии он перебрался в округ Оактон, штат Виргиния.

Считался другом бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы и премьер-министра Конго Патриса Лумумбы. Неоднократно выступал с заявлениями, осуждающими геноцид в Руанде. Также заявлял, что готов вернуться в Руанду, но только в прежнем статусе.

Основал Благотворительный фонд Короля Кигели V с целью помощи своим соотечественникам — руандийцам.

Семья 
Верующий католик. Женат не был, детей не имел.

В январе 2017 года было объявлено, что Юхи VI станет его преемником. Юхи VI — сын принца Уильяма Бушайижи, а также внук короля Юхи V.

Награды 
Великий магистр и суверен династических наград: Королевского Ордена Барабана, Королевского Ордена Короны, Королевского Ордена Журавля и Королевского Ордена Льва.

Награждён:

 Большим крестом Военного и Госпитальерского Ордена Святого Лазаря Иерусалимского
 Большим крестом Ордена Святых Маврикия и Лазаря
 Большим крестом Ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вилла-Викозской
 Большим крестом Ордена Крыла Святого Михаила
 Большой цепью Грузинского Царского Ордена Орла Грузии и Священного хитона Господа нашего Иисуса Христа
 Большим крестом Ордена Соломона
 Большим крестом Ордена Царицы Шебы
 Большим крестом Ордена Звезды Эфиопии
 Медалью Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Короля Кигели V
 Руандийская королевская геральдика 
 КОРОЛЬ И БОНИФАЦИЙ 

Тутси
Короли Руанды
Кавалеры Большого креста ордена Святых Маврикия и Лазаря
Кавалеры ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вила-Висозской
Рыцари Большого креста ордена Крыла Святого Михаила
Кавалеры ордена Звезды Эфиопии
Награждённые медалью Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II
Политики-эмигранты
Свергнутые монархи